Tabelul cu mărimile hainelor pentru copii  este un tabel de corespondență între vârsta copilului, înălțimea acestuia și sistemul de notație a mărimilor.

Sisteme de notatie a marimilor

Sistemul European 
Acest sistem se aplică și în România

Tabel Mărimi șepci, căciuli, pălării

Îmbrăcăminte